Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Liz Smylie che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Hana Mandlíková 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (secondo turno)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Hana Mandlíková (finale)

 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (quarti di finale)
 Anne Hobbs /  Kathy Horvath (primo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Beverly Mould (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Helena Suková (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1984